

Personnalités portant ce nom de famille 
 (1682-1760), abbé allemand ;
 (1905 - ?), avocat allemand ;
 (né en 1943), artiste de cabaret allemand, dramaturge et auteur de cabaret ;
Karl Dannegger (1895-1980), juriste suisse.

Voir aussi 
Dannecker